Natu – pseudonim polskiej wokalistki Natalii Przybysz
 Natu – pokémon
 Natu – miejscowość w Iranie
 Natu La – inna nazwa przełęczy Nathu La w Himalajach